Orosco ist der Familienname folgender Personen:

 Jesse Orosco (* 1957), US-amerikanischer Baseballspieler
 Raúl Orosco (* 1979), bolivianischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Orozco